Герт Исков (; 28 июля 1948, Копенгаген) — датский шахматист, международный мастер (1979).

Чемпион Дании 1975 г.

В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады 1974 г., отборочных соревнований командного чемпионата Европы, командных турниров северных стран 1974 и 1975 гг., матча со сборной Швеции 1974 г., матча со сборной Англии 1979 г.

Участник ряда международных турниров, в том числе турниров в Олоте (1974 г.), Дортмунде (1976 г.), а также Кубка Рилтона, Кубков Северного моря и традиционных копенгагенских турниров Politiken Cup (лучший результат — 2—5 места в 1982 г.).

В 1975 г. проиграл матч Б. Ларсену.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании